Montanha (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Montanha (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo